Kocsord, település Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
 kocsord, a Peucedanum növénynemzetség magyar neve
 Sziki kocsord vagy orvosi kocsord (Peucedanum officinale) a zellerfélék közé tartozó védett növényfaj

Lásd még: Kocsárd